Луго може да се односи на:

Шпанија
Луго, град у Шпанији
Провинција Луго, провинција у Шпанији

Италија
Луго (Равена), град у Италији
Луго (Венеција), насеље у Италији
Луго (Ређо Емилија), насеље у Италији
Луго ди Виченца, град у Италији

Француска
Lugo-di-Nazza, град у Француској